Daley Sinkgraven (1995), Nederlands voetballer
 Harry Sinkgraven (1966), Nederlands voetballer
 Rense Sinkgraven (1965), Nederlands dichter